Alberto Rodríguez o Alberto Del Rio, (1977) lluitador professional mexicà.
 Alberto Rodríguez Barrera, (1974) futbolista mexicà.
 Alberto Rodríguez Carroza, (1983) futbolista català.
 Alberto Rodríguez Larreta, (1934-1977) pilot de curses automobilístiques argentí.
 Alberto Rodríguez Librero, (1971) director de cinema espanyol.
 Alberto Rodríguez Rodríguez, (1981) polític espanyol, militant de Podem.